Банька — лазенка, зменшувальна форма до «баня».
 Банька — зменшувальна форма до «баня».
 Банька — кулястий або опуклий предмет, здебільшого порожній усередині; куля, кулька, булька, бульбашка.
 Банька — глиняна чи скляна циліндрична посудина або кругла пляшка; банка, пляшка, глек.
 Вітольд Банька ( 1984) — польський легкоатлет, спринтер.

Топонім 
 Банька — річка в Московській області, притока Москви.
 Банька — частина села Ґробля Бохенського повіту Малопольського воєводства.

Примітки